Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Joakim Nyström che ha battuto in finale Andreas Maurer 6-4 1-6 7-5 6-3 .

Teste di serie 

 Joakim Nyström (campione)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)

 Henri Leconte (primo turno)
 Assente
 Heinz Günthardt (quarti di finale)
 Brian Teacher (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1985